Inne postacie o nazwisku Edison:
 Thomas Alva Edison – amerykański wynalazca
 Charles Edison – syn wynalazcy Thomasa Edisona (gubernator stanu New Jersey w USA).

Edison to nazwy miejscowości w USA, które były nadane na cześć Thomasa Edisona :
 Edison – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Calhoun
 Edison – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Edison – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Edison – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
Edison – obszar niemunicypalny w Kern County, w Kalifornii
Edison (ang. Edison Township) – miejscowość w hrabstwie Middlesex w stanie New Jersey w USA

Gminy w USA:
 Edison (ang. Edison Township) – tytuł filmu z 2005 roku, wyreżyserowanego przez David J. Burke.gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Edison (ang. Edison Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Edison (ang. Edison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha

Motoryzacja:
 Edison Motors – połudiowokoreański producent pojazdów elektrycznych 
 EdisonFuture – amerykański startup rozwijający samochody elektryczne

W sztuce:
 Edison (film) – tytuł filmu z 2005 roku, wyreżyserowanego przez David J. Burke.
Edison – poemat czeskiego poety Vítězslava Nezvala
Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze (tytuł alternatywny: Fred Ott's Sneeze) – kilkusekundowy amerykański film z 1894
The Edison Award – najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda muzyczna przyznawana w Holandii od 1960 roku

Nazwy pochodzące od Thomasa Edisona:
 Efekt Edisona; emisja „thermionic” odkryta przez Edisona
 Edison Records; kompania płyt gramofonowych założona przez Edisona